Le château de la Barre est un nom partagé par plusieurs châteaux français :
 château de la Barre, sur la commune d'Adilly, dans les Deux-Sèvres ;
 château de la Barre (, ruiné), sur la commune de Brégnier-Cordon, dans l'Ain ;
 château de la Barre (), sur la commune de Villejoubert, en Charente ;
 château de la Barre, sur la commune de Bierné, en Mayenne ;
 château de la Barre (), sur la commune de Férolles-Attilly, en Seine-et-Marne ;
 château de la Barre (), sur la commune de Conflans-sur-Anille, en Sarthe ;
 château de la Barre Sauvagère, sur la commune de Ménigoute, dans les Deux-Sèvres.

Notes et références 

Barre